hámor, fémfeldolgozó üzem

Települések
 Ausztria
 Hámortó, Hammerteich, település Burgenlandban
 Magyarország
 Alsóhámor, 1950-ben Miskolchoz csatolt község
 Felsőhámor, 1950-ben Miskolchoz csatolt község
 Hámor, 1950-ben Miskolchoz csatolt község. Hét részből állt köztük a fenti kettőből is.
 Szlovákia
 Alsóhámor, Dolné Hámre, korábban önálló település a Besztercebányai kerületben
 Felsőhámor, Horné Hámre, település a Besztercebányai kerületben